El término Guerra peruano-ecuatoriana puede referirse a los siguientes conflictos militares entre el Perú y el Ecuador:

 Guerra peruano-ecuatoriana (1858-1860)
 Guerra peruano-ecuatoriana de 1941, conocida en Ecuador como Guerra del 41
 Conflicto del Falso Paquisha
 Guerra del Cenepa